Francis Ballard (Londres, 18 de março de 1896 — Chiswick, 25 de janeiro de 1975) foi um botânico britânico.

Ballard obteve seu título de  bacharel em ciências em Londres, em 1927. Em 1929, assumiu como  assistente no herbário dos  Jardins Botânicos Reais de Kew.

Era um especialista em  Pteridophytas.

Referências

Botânicos da Inglaterra
Naturais de Londres